Rogério steht für:
 Rogério (Vorname), männlicher Vorname

Personen:
 Rogério (Fußballspieler, 1976) (Rogério Fidelis Régis; * 1976), brasilianischer Fußballspieler 
 Rogério (Fußballspieler, 1980) (Luiz Rogério da Silva; * 1980), brasilianischer Fußballspieler
 Rogério (Fußballspieler, 1998) (Rogério Oliveira da Silva; * 1998), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Rogerinho